Saint Lucia kan syfta på följande:

St. Lucia Airways, ett flygbolag samt frontorganisation åt CIA.

Malta 

 Santa Luċija, Malta, ort och kommun på ön Malta, , 
 Santa Luċija, Gozo, ort på ön Gozo,

Saint Lucia 
 Saint Lucia, ö och självständig stat,